Marcoeffekten kan syfta på:

 Marcoeffekten (roman) – en roman från 2013 skriven av Leif Jacobsen
 Marcoeffekten (film) – en dansk film från 2021 regisserad av Martin Zandvliet